Molekulska formula -{C9H12N4O3}- se može odnositi na:

 Metiliberin
 Teakrin